Соссю́р (де Соссюр, ) — сім'я швейцарських вчених.

 Анрі де Соссюр (1829—1905) — швейцарський ентомолог.
 Ніколя Теодор де Соссюр (1767—1845) — швейцарський біолог, хімік і біохімік, син Ораса Бенедикта де Соссюра.
 Ніколя де Соссюр (1709—1791) — швейцарський агроном, засновник наукової династії де Соссюр.
 Орас Бенедикт де Соссюр (1740—1799) — швейцарський геолог, ботанік, винахідник і альпініст, син Ніколя де Соссюра.
 Фердинанд де Сосюр (1857—1913) — швейцарський лінгвіст, засновник структуралізму, вважається батьком сучасної лінгвістики та одним з найвидатніших науковців 20 століття.